Филинна () — жена или наложница македонского царя Филиппа II.

Биография 
По свидетельству Афинея, о фессалийке Филлине из Ларисы (как и Никесиполиде из Фер) писал Сатир Перипатетик: «Филипп, желая выставить притязания на Фессалию, заимел от Филинны сына Арридея».

Юстин называет её танцовщицей и блудницей, а Плутарх — распутницей. В связи с этим Н. Хаммонд и У. Гринуолт высказали предположение, что подобная репутация Филинны имеет в своей основе влияние пропаганды тех сподвижников Александра Македонского, которые после смерти царя выступали против права наследования со стороны его сводного брата Арридея. Исследователи обычно считают Филинну представительницей местной аристократии. Возможно, она происходила из рода Алевадов, связи с которыми традиционно поддерживали правители Македонии. Как полагают А. Тронсон, Э. Кэрни, фессалийки могли быть такими же законными женами Филиппа как и другие указанные Сатиром женщины. Филипп, вступая в «фессалийские браки», по мнению А. Тронсона, Т. Мартина, имел намерение примирить враждующие группировки в этой стране, так как для македонских властителей безопасность южных границ своего государства имела важное значение. Также Филипп хотел включить в состав своей армии знаменитую фессалийскую конницу. Никесиполида была племянницей тагоса Ясона Ферского. Ларисса же, по замечанию Й. Уортингтона, являясь гегемоном Фессалийского союза, который сама и создала, держала под своим контролем полисы, расположенные на материке.

Скорее всего, Филипп вступил в связь с Филинной около 358 года до н. э., вскоре после своего восшествия на престол (брак Арридея с дочерью Пиксодара впоследствии планировался на весну 336 года до н. э.) Некоторые антиковеды, например, канадский исследователь  полагают, что Арридей родился раньше Александра. Обычно считается, что Филинна являлась главной соперницей для Олимпиады на протяжении ряда первых лет, когда их сыновья находились в раннем детском возрасте.  И что эта напряжённость снизилась только когда стало известно о проблемах умственного развития Арридея. Но К. Мортенсен к этом относится критически. По предположению К. А. Киляшовой, обвинение Плутарха в том, что именно Олимпиада довела сына Филинны до подобного состояния было связано с её увлечением наводившими страх на мужчин орфическими таинствами.

В своём труде Арриан говорит, что братом Арридея был Амфимах. На этом основании некоторые исследователи полагают, что Амфимах был сыном Филинны от другого брака, заключенного до связи с Филиппом. На их взгляд, если бы в это замужество Филинна вступила уже после гибели Филиппа в 336 году до н. э., её сын был слишком молод для того, чтобы вступить в управление сатрапией по результатам раздела в Трипарадисе в 321 году до н. э. Но, скорее всего, причиной ошибки Арриана послужило неверное истолкование им труда Дурида Самосского, и братом Амфимаха был на самом деле другой Арридей.

Примечания

Литература 
Первоисточники
 Арриан. О событиях после Александра.
 Афиней. Пир мудрецов (XIII.557)
 Плутарх. Александр (77.5)
 Марк Юниан Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (IX.8.2, XIII.2.11)

 Исследования
 
 Киляшова К. А. Политическая роль женщин при дворе македонских царей династии Аргеадов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — , 2018. — С. 54, 59-60, 63-64, 67-68, 73.
 Йен Уортингтон. Филипп II Македонский. — М., 2014.
 Carney E. D. Women and Monarchy in Macedonia. — Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2000. — P. 60—62, 276.
 Carney E. D. Olympias: Mother of Alexander the Great. — London, 2006. P. 25.
 Greenwalt W. The Search for Arrhidaeus // Ancient World. — 1985. — Vol.10. — P. 71.
 Hammond N. G. L. Philip of Maсedon. — P. 29.
 Heckel W. Who’s Who in the Age of Alexander the Great: Prosopography of Alexander’s Empire. — P. 208. — ISBN 9781405154697.
 Martin T. R. A Phantom Fragment of Theopompus and Philip II’s First Campaign in Thessaly // Harvard Studies in Classical Philology. — 1982. — Vol. 86. — P. 68—69.
 Mortensen C. Harmony or Hatred? The Inter-relationship of Philip’s Wives // Αρχαία Μακεδονία. — 1999. — Vol.6. — P.804.
 Tronson A. Satyrus the Peripatetic and the Marriages of PhilipII // Journal of Hellenic Studies. — 1984. — Vol. 104. — P. 122.
 Wendell Clausen Harvard Studies in Classical Philology. — London, 1982. P. 67-69.

Жёны Филиппа II Македонского